Eriophorum polystachion est un nom. rejic., qui peut référer à :
E. polystachion L. : Eriophorum angustifolium subsp. subarcticum (V.N. Vassil.) Hultén
E. polystachion var. angustifolium (Honck.) A.Gray : Eriophorum angustifolium Honck. 
E. polystachion var. latifolium (Hoppe) A.Gray : Eriophorum latifolium Hoppe
E. polystachion subsp. gracile (Koch ex Roth) Bonnier & Layens : Eriophorum gracile Koch